Горинг — фамилия, известные носители:
 Горинг, Джош — гитарист в Abney Park.
 Горинг, Роберт (род. 1949) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс».
 Горинг, Элисон (род. 1963) — канадская кёрлингистка.

Прочее 
 Гамбит Горинга — дебют в шахматах
 Лорд Горинг — персонаж Лорд Артур Горинг (Lord Arthur Goring) в Идеальный муж и Идеальный муж (фильм, 1999)

См. также 
 Горринг
 Геринг